Wake Up Little Susie è un brano musicale scritto da Felice e Boudleaux Bryant e pubblicato nel 1957. Il brano è stato registrato dal gruppo The Everly Brothers e incluso nell'eponimo album.

Tracce 
7"
Wake Up Little Susie
Maybe Tomorrow

Cover 
Nel 1982 una cover del brano venne pubblicata dal duo Simon & Garfunkel.

Tra gli altri artisti che hanno realizzato una propria versione della canzone vi sono Evan and Jaron, Donny Osmond e Alvin and the Chipmunks.

Collegamenti esterni